2 sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się w 12 kwietnia i zakończył się 18 października 2009 po szesnastu rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Linki zewnętrzne 
 

Sezony ADAC Formel Masters
2009 w sportach motorowych
2009 w Niemczech
2009 w Holandii